Horvátország
Parčić falu Drniš községben, Šibenik-Knin megyében
Parčić falu Kistanje községben, Šibenik-Knin megyében